Obidowiec – polana w Gorcach
 Obidowiec – potok, dopływ Lepietnicy
 Obidowiec – szczyt w Gorcach